Devonport kan syfta på:

Geografi

Australien

 City of Devonport, local government area, Tasmanien, 
 Devonport, Tasmanien, ort, City of Devonport,

Storbritannien

 Devonport, ort, Plymouth, Devon,

Nya Zeeland

 Devonport, Nya Zeeland, förort till Auckland,